Psi1 Aquarii (91 Aquarii) é uma estrela múltipla na direção da constelação de Aquarius. Possui uma ascensão reta de 23h 15m 53.28s e uma declinação de −09° 05′ 15.7″. Sua magnitude aparente é igual a 4.24. Considerando sua distância de 148 anos-luz em relação à Terra, sua magnitude absoluta é igual a 0.95. Pertence à classe espectral K0III. Possui um planeta confirmado.

Ver também 
Designação de Bayer
Designação de Flamsteed
Catálogo Henry Draper
Catálogo Hipparcos

Estrelas múltiplas
Objetos de Bayer
Constelação de Aquarius